HMS Shah je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Shah (1873) 
 HMS Shah (1943) 

Shah